L'expression Oscars du cinéma 2011 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a lieu en 2011 et honore les films sortis en 2010.

Pour les films sortis en 2011 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a lieu en 2012.